Manlio Bertolin (1924) – ex calciatore italiano
 Inocencio Bertolin Izquierdo noto come Bertolí (1911-1948) – calciatore spagnolo

Pagine correlate
 Bertolino
 Bertolini